Carl Hentze ist der Name folgender Personen:

* Carl Hentze (Philologe) (1834–1908), deutscher Klassischer Philologe 
 Carl Philipp Hentze (1883–1975), deutsch-belgischer Sinologe und Künstler